Phalanger ist die Bezeichnung für

 Wollkuskus, siehe Kuskus (Säugetiere)
 eine Programmiersprache für Microsoft .NET oder eine kompatible Laufzeitumgebung, siehe Phalanger (Programmiersprache)